Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Kołomijcew – rosyjski rewolucjonista, dyplomata
 Wsiewołod Kołomijcew-Majdański – prawosławny biskup